LaPS4.com es una página web española de noticias, especializada en videojuegos de PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4, creada en marzo de 2006.

Fue fundada como un foro de discusión implementando el sistema vbulletin con el propósito de hacer una comunidad de usuarios de la consola de Sony. En el año 2007 incorporó un portal y sistema de noticias y artículos, diferenciando una zona editorial de la página con la zona de comunidad. Se incorporan en el mismo año las secciones de análisis y avances, y se especializa y convierte en portal independiente de PlayStation en el año 2008. A partir de este año la página ha sufrido varios cambios estéticos hasta el diseño actual de 2012, siendo hoy en día una revista especializada en videojuegos, con ubicación física y oficinas situadas en Valencia, España.

LaPS3.com recibió durante el año 2010 una media de 550.000 usuarios españoles mensuales auditada por OJD, coincidiendo los días de mayor audiencia de la página con el ataque hacker a PlayStation Network, registrando más de 150.000 visitas en un solo día.

En febrero de 2012 incorporó un sistema automático de gestión de videojuegos de PlayStation con información de la red PlayStation Network, permitiendo a los miembros registrados en la página gestionar todos los videojuegos a los que están conectados.

Actualmente se encuentra entre las 1500 páginas más visitadas de España

A partir de noviembre de 2014, cambió el nombre y la URL a LaPS4.

Referencias 

Foros de Internet
Sitios web de análisis de videojuegos
Sitios web de España